Rhizohypha är ett släkte av svampar. Rhizohypha ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhizohypha